Лос Пахаритос има више значења:

 Лос Пахаритос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пахаритос (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пахаритос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пахаритос (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пахаритос, Кабања Гусман (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику